A 32. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1948. május 31-én rendezték meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1948ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek